Иван Всеволожский:
 Всеволожский, Иван Гаврилович — воевода при Иване III.
 Всеволожский, Иван Дмитриевич — боярин великого князя Василия I, «наместник большой московский» при малолетнем Василии II.
 Всеволожский, Иван Александрович (1835—1909) — тайный советник, обер-гофмейстер, директор императорских театров (1881—1899), директор Эрмитажа (1899—1909)